APA steht als Abkürzung für:

 Acolytes Protection Agency
 Acta Praehistorica et Archaeologica, seit 1970 erscheinende deutsche archäologische Fachzeitschrift, 
 Adelsprüfungsausschuss der DAG bis 1945 (adelsrechtlicher Fachbegriff), Adelsprüfung, Adelsrecht VdDA
 Adirondack Park Agency, eine Naturschutzbehörde der Regierung des US-Bundesstaates New York
 Administrative Procedure Act
 Advanced Pricing Agreement, betrifft im Bereich der Verrechnungspreise Vorabverständigungsverfahren zwischen einem oder mehreren Steuerpflichtigen und einer oder mehreren Steuerverwaltungen
 Agence de Presse Africaine, ein Medienunternehmen mit Sitz in Dakar, Senegal
 Agência Portuguesa do Ambiente, portugiesische Umweltbehörde
 Allocation personnalisée d'autonomie, Pflegegeld im französischen Sozialversicherungssystem
 All points adressable, siehe Grafikmodus
 Amateur Press Association
 American Pale Ale
 American Payroll Association
 American Philological Association
 American Philosophical Association
 American Planning Association
 American Plott Association, Zuchtverband für Plott Hounds
 American Plywood Association
 American Poolplayers Association
 American Psychiatric Association
 American Psychological Association
 American Psychopathological Association
 Amerindian People's Association of Guyana
 Antagonist Perpetrated Aggression, Kampfkunst
 APA style, die Zitierrichtlinie der American Psychological Association
 Apache Railway
 Archäologiepark Altmühltal
 Archivierte Patienten Akte
 Aruba Ports Authority
 Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
 Asset Purchase Agreement, beim Kauf von Unternehmensanteilen im Zuge einer M&A-Transaktion
 Association pour la Photographie Ancienne et ses Techniques, internationaler Verein zur Pflege der „frühen Verfahren“ der Photographie
 Asociación Psicoanalítica Argentina
 Außenpolitisches Amt der NSDAP
 Australian Physiotherapy Association
 Australian Progressive Alliance
 Austria Presse Agentur
 Azəri-Press Agentliyi, Aserbaidschan
 Flughafen Centennial im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado nach dem IATA-Code

Apa steht für:
 Afzelia pachyloba, afrikanische Baumart
 Apa (Gottheit) im Hinduismus
 Apa (Satu Mare), Gemeinde in Rumänien
 Apa Bane (nach 354 – nach 395), spätantiker christlicher Asket des 4. Jahrhunderts
 Río Apa, Fluss zwischen Paraguay und Brasilien
 Vater (Film), Film von István Szabó

apa steht als Abkürzung für:
 Apache-Sprachen, Süd-Athabaskanische Sprache (ohne Navajo) nach ISO 639 alpha-3
 -apa, ein westeuropäischer Flussnamentypus vermutlich vorgermanischen Ursprungs

Apa ist der Familienname folgender Personen:
 K. J. Apa (* 1997), neuseeländischer Schauspieler

aPa war das journalistische Kürzel von:
 Armon Planta (1917–1986), Schweizer Publizist und Lyriker

Abkürzung